Never There – singolo dei Sum 41 del 2019
Never There – singolo dei Cake del 1998